Шлыково — название нескольких населённых пунктов:
 Шлыково — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Шлыково — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Шлыково — деревня в городском округе Бор Нижегородской области.
 Шлыково — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Шлыково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.